Yellow & Green é o terceiro álbum de estúdio da banda Baroness, lançado em 2012.

Faixas 
CD 1 (Yellow)	
"Yellow Theme" - 1:45
"Take My Bones Away" - 4:59
"March to the Sea" - 3:12
"Little Things" - 5:03
"Twinkler" - 3:17
"Cocainium" - 5:09
"Back Where I Belong" - 6:16
"Sea Lungs" - 3:21
"Eula" - 6:48

CD 2 (Green)	
"Green Theme" - 4:23
"Board Up the House" - 4:33
"Mtns. (The Crown & Anchor)" - 4:17
"Foolsong" - 2:58
"Collapse" - 3:52
"Psalms Alive" - 4:09
"Stretchmarker" - 3:23
"The Line Between" - 5:02
"If I Forget Thee, Lowcountry" - 2:42

Integrantes 
 John Dyer Baizley - Vocal, guitarra, baixo e arte da capa
 Brian Blickle - Guitarra
 Allen Blickle - Bateria

Álbuns de 2012
Álbuns de heavy metal
Álbuns de metal progressivo
Álbuns de Baroness